Nedan följer en lista över de 601 kommunerna i departementet Manche i alfabetisk ordning med INSEE-kod och postnummer.

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, skapad 2001.

Manche
Kommuner Manche